Bienaimé ist der Familienname folgender Personen:
 Émile Bienaimé (1802–1869), französischer Komponist
 Luigi Bienaimé (1795–1878), italienischer Bildhauer

Siehe auch:
 Bienaymé